Marek Mikušovič (né le  à Myjava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque qui évolue en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || HK 36 Skalica U18 || Slovaquie U18 || 43 || 11 || 15 || 26 || 8 || || || || || 
|-
| rowspan='3'|2004-2005 || HK 36 Skalica U18 || Slovaquie U18 || 31 || 20 || 22 || 42 || 10 || || || || || 
|-
| HK 36 Skalica U20 || Slovaquie U20 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| HK 91 Senica U20 || Slovaquie U20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2005-2006 || HK 36 Skalica U20 || Slovaquie U20 || 44 || 16 || 20 || 36 || 96 || || || || || 
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| rowspan='3'| 2006-2007 || HK 36 Skalica U20 || Slovaquie U20 || 47 || 23 || 42 || 65 || 96 || || || || ||
|-
| HK 36 Skalica || Extraliga
|| 24 || 0 || 1 || 1 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| rowspan='4'| 2007-2008 || HK 36 Skalica U20 || Slovaquie U20 || 46 || 25 || 29 || 54 || 85 || || || || || 
|-
| HK 36 Skalica || Extraliga || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| HK Trnava || 1.liga || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| ŠHK 37 Piešťany || 1.liga || 5 || 1 || 3 || 4 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| rowspan='2'|2008-2009 || HK 36 Skalica || Extraliga
|| 30 || 0 || 1 || 1 || 6 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga || 26 || 11 || 15 || 26 || 14 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2009-2010 || SHK 37 Piešťany || 1.liga || 38 || 4 || 12 || 16 || 34 || 19 || 5 || 6 || 11 || 28 
|-
| rowspan='2'|2010-2011 || HK 36 Skalica || Extraliga || 41 || 2 || 1 || 3 || 6 || 6 || 1 || 0 || 1 || 18 
|-
| SHK 37 Piešťany || 1.liga || 6 || 2 || 2 || 4 || 34 || || || || || 
|-
| 2011-2012 || HC Dukla Senica || 1.liga || 43 || 22 || 30 || 52 || 50 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2012-2013 || MHC Martin || Extraliga || 38 || 5 || 11 || 16 || 14 || || || || || 
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga || 10 || 5 || 5 || 10 || 6 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || Telford Tigers || EPIHL 
|| 24 || 13 || 17 || 30 || 28 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2014-2015 || Ferencváros TC || MOL Liga
|| 23 || 3 || 4 || 7 || 24 || || || || || 
|-
| HC 46 Bardejov || 1.liga || 6 || 1 || 3 || 4 || 6 || 7 || 2 || 0 || 2 || 22
|-
| 2015-2016 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 26 || 19 || 22 || 41 || 46 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 24 || 16 || 15 || 31 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 25 || 9 || 17 || 26 || 22 || 3 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2018-2019 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 19 || 8 || 16 || 24 || 18 || 5 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
| 2019-2020 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 26 || 12 || 18 || 30 || 10 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|- 
| 2020-2021 || Corsaires de Dunkerque  || Division 1 || 11 || 5 || 4 || 9 || 2 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1987
Naissance dans la région de Trenčín
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Joueur du MHC Martin
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Attaquant de hockey sur glace